Sagredo ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Sagredo (1798–1871), venezianischer Historiker
 Giovanni Francesco Sagredo (1571–1620), venezianischer Mathematiker und Ratsherr
 Mercedes Sagredo (1911–1998), dominikanische Komponistin
 Niccolò Sagredo (1606–1676), Doge von Venedig
 Giorgio di Sagredo als Heiliger Gerhard (980–1046), erster Bischof der Diözese Csanád